Боави́шта ():
 Боавишта — остров архипелага Кабо-Верде (Острова Зелёного мыса)
 Боавишта — гоночная трасса в Португалии
 «Боавишта» — португальский футбольный клуб
 Боа-Вишта — район в Португалии
 «Боависта» — бразильский футбольный клуб

См. также 
 Боавишта-душ-Пиньейруш — фрегезия (район) в муниципалитете Одемира округа Бежа в Португалии.